Champions League 2004 steht für:
 AFC Champions League 2004, asiatischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 CAF Champions League 2004, afrikanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 CONCACAF Champions’ Cup 2004, nord- und mittelamerikanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer

Siehe auch:
 Champions League 2003/04
 Champions League 2004/05
 Champions League